The Hate U Give steht für:

 The Hate U Give (Roman), Roman von Angie Thomas aus dem Jahr 2017
 The Hate U Give (Film), ein auf dem Roman basierender Film von George Tillman Jr. aus dem Jahr 2018